Piet van Dijk (1916-1978), saxofonist.
Piet van Dijk (1934-2016), voetballer (MVV Maastricht).
Piet van Dijk (1947-2023), voetballer (NOAD, NAC Breda, Willem II)
Piet van Dijk (1963), politicus.